Перо́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Дё-Рив. Округ коммуны — Альби.

Код INSEE коммуны — 81208.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 570 км к югу от Парижа, в 45 км северо-восточнее Тулузы, в 25 км к юго-западу от Альби.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 491 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 297 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 226 были экономически активными, 71 — неактивными (показатель активности — 76,1 %, в 1999 году было 71,7 %). Из 226 активных работали 202 человека (110 мужчин и 92 женщины), безработных было 24 (9 мужчин и 15 женщин). Среди 71 неактивных 23 человека были учениками или студентами, 23 — пенсионерами, 25 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн